gromada Skarzyn (powiat piski)
 gromada Skarzyn (powiat płoński) (alt. gromada Skarżyn)

także:
 gromada Skarżyn (powiat turecki)
 gromada Skarżyn Stary (powiat ostrowski/zambrowski)